Trennstreifen steht für:
 Trennstreifen (Büromaterial), eine Papplasche zur Trennung von Blättern
 Trennstreifen (Straße), eine Einrichtung zur Trennung von Straßenteilen